Miejska Przeczyszczalnia „Rybaki” w Toruniu – pierwsza oczyszczalnia ścieków w Toruniu, obecnie główna siedziba Toruńskich Wodociągów.

Lokalizacja 
Budynki po dawnej oczyszczalni znajdują się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Rybaki, przy ul. Rybaki 31/35, w sąsiedztwie Portu Zimowego oraz Ogrodu Zoobotanicznego.

Historia 
W 1914 roku władze pruskie otworzyły tu Miejską Przeczyszczalnię „Rybaki”, w której mechanicznie oczyszczano ścieki, oddzielając piasek i zawiesiny mineralne oraz części stałe i pływające. Za jej budowę odpowiedzialne było Biuro Budownictwa Podziemnego wydzielone z Miejskiego Urzędu Budowlanego. Wówczas do oczyszczalni spływały nieczystości pochodzące z fragmentu Starego Miasta, skanalizowanego już w 1854 roku oraz z Bydgoskiego Przedmieścia.

W okresie międzywojennym w wyniku rozbudowy miasta, a tym samym rozbudowy instalacji sanitarnej, władze miasta pod kierownictwem inż. Tłoczka podjęły decyzję o budowie nowej miejskiej oczyszczalni ścieków w zachodniej części miasta, do której jednak nie doszło. W tym okresie skanalizowano dzielnice Mokre oraz Jakubskie i Chełmińskie Przedmieście.

Po II wojnie światowej obiekt zamknięto, a na jego terenie zorganizowano główną siedzibę Toruńskich Wodociągów.

Po dawnej oczyszczali do czasów współczesnych zachował się budynek szkieletowy z 1895 roku i pochodzący z 1903 roku zespół dwóch budynków – mieszkalnego i dawnych warsztatów.

Zobacz też 
 Muzeum Techniki i Inżynierii Komunalnej Torunia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 historia Toruńskich Wodociągów

Nieistniejące przedsiębiorstwa w Toruniu
Toruń
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w Toruniu